Grosser Auberg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Grosser Aubrig, berg, Schwyz, Bezirk Einsiedeln,

Tyskland 

 Großer Auberg – berg i Bayern,